Vrak steht für
Vrak (Museum) in Schweden
Vrak (TV), Sender in Kanada